TOPIS ist eine Abkürzung und steht für:
 Topographisches Informationssystem des Militärgeographischen Dienstes, das Topographische Informationssystem der Bundeswehr
 Thüringer Ozon Prognose Informationssystem, ein Informationssystem zur Vorhersage bodennahen Ozons in Thüringen

Siehe auch: Tobis

TOPIS